A Kravany településnév jelentései:

Erzsébetháza (Krajván) szlovákiai község szlovák neve a Poprádi járásban
Kereplye szlovákiai község szlovák neve a Tőketerebesi járásban
Kravany nad Dunajom (Karva) szlovákiai község a Révkomáromi járásban